Вячеслав Иванович Заморев  (1932—2004) — советский морской офицер, подводник, контр-адмирал. Командир 45-й дивизии подводных лодок (1975—1980). Первый заместитель командующего Приморской флотилией (1980—1983).

Биография 
Вячеслав Иванович родился 3 сентября 1932 г. в г. Кронштадт. Старший брат Сергея За́морева.

В августе 1944 г. поступил в ЛНВМУ, стал один из первых нахимовцев.

Окончив штурманский факультет Высшего военно-морского училища подводного плавания, служил на подводных лодках на Северном флоте в должностях командира рулевой группы, командира БЧ-1, помощника командира подводной лодки.

В 1957—1958 гг. плавал на судах Арктического пароходства ММФ.

После окончания ВСОК ПП служил помощником командира подводной лодки, а в 1959 г. назначен на вновь строящуюся АПЛ.

С 1962 г. — помощник командира АПЛ 627 проекта, а затем после окончания ВСОЛК ВМФ — старшим помощником.

С 1967 г. — командир АПЛ К-42, в том числе во время перехода с Северного флота к новому месту базирования на Тихоокеанский флот.

С 1969 г. проходил учебу в Военно-Морской Академии, после чего назначен заместителем командира дивизии АПЛ.

В 1973—1975 гг. проходил учебу в Академии Генерального штаба. Назначен командиром дивизии (45-й) АПЛ Тихоокеанского флота.

С 1980 г. первый заместитель командующего Приморской флотилией.

С 1983 г. — старший преподаватель Академии Генерального штаба, доцент.

Автор около 40 научных работ по оперативному искусству ВМФ.

После увольнения в отставку в 1992 г. возвратился в Санкт-Петербург.

Контр-адмирал запаса. Ветеран подразделений особого риска, инвалид 1 группы.

Награды 
 Орден Ленина;
 Орден Октябрьской Революции и другие медали.

Примечания

Литература 
 Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справочник / В. М. Йолтуховский. — Санкт-Петербург : ООО "Фирма «Алина», 2011. — 386 с. — ISBN 978-5-903038-13-8
 Личности Северного флота, 1733—2015: командный, политический, инженерный состав, специалисты ВМФ, герои, деятели русского флота, исследователи бассейна Северного Ледовитого океана, ученые, педагоги, литераторы : к 285-летию Северного флота / В. М. Йолтуховский, В. А. Ляшенко. — Санкт-Петербург : Свое изд-во, 2016. — 477 с. — ISBN 978-5-4386-0943-8
 Личности Тихоокеанского флота, 1731—2013: биографический справочник / В. М. Йолтуховский, В. В. Сулима. — Санкт-Петербург : Свое изд-во, 2014. — 596 с. — ISBN 978-5-4386-0320-7

Ссылки 
 Биография
 О подледном переходе К-42

Контр-адмиралы_(СССР)
Подводники СССР